Воротыновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Воротыновка — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Воротыновка — деревня в Киреевском районе Тульской области.